Traktetjärn kan syfta på:

Traktetjärnet (Ödskölts socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun
Traktetjärnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun